RSP est un sigle pouvant signifier :
 Régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso
 Réseau social professionnel
 Réserve stratégique de pétrole
 Réserve spéciale de participation
 Résolution Structurée de Problèmes 
 Réseaux de secours Parisien
 Relais Services Publics
 Réseau Semences Paysannes, un réseau faisant la promotion des semences paysannes
 Rejet Signalement Paiement : Dans le cadre de l'utilisation de FSE (Feuille de Soin Électronique), les RSP sont les messages que l'on reçoit en réponse à une FSE émise : un rejet, un signalement ou un paiement.